Garnier, francia férfikeresztnév
 Garnier, francia családnév
 Garnier,  a L'Oréal-csoporthoz tartozó francia kozmetikai márka
 Garnier Frères francia kiadóvállalat
 Opéra Garnier, a párizsi opera egyik elnevezése (Charles Garnier építész neve után)
 La Salle Garnier, a monte-carlói operaház, ugyanazon építész nevéről